

Cucina
 Gioda – formaggio e prodotto tipico piemontese
 Benvenuto Gioda – generale italiano
 Giuseppe Mario Gioda – politico, giornalista e pubblicista italiano
 Leandro Gioda – calciatore argentino